Дубојс има више значења:
 Округ Дубојс (Индијана)
 Дубојс (Пенсилванија)
 Дубојс (Ајдахо)
 Дубојс (Вајоминг)